Döll se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johann Christoph Döll
 Johann es Christoph Christian Döll